Анджей Анквич
 Юзеф Анквич